William Thomas Green Morton (1819-1868), dentiste américain.
 William Morton (1880-1952), coureur cycliste canadien.
 William Morton, boxeur américain.
 William Morton, boxeur irlandais.